Dead Silence est un film américain réalisé par Harrison Ellenshaw en 1989.
 Dead Silence est un téléfilm américain réalisé par Peter O'Fallon en 1991.
 Dead Silence est un téléfilm américano-canadien réalisé par Daniel Petrie Jr. en 1997.
 Dead Silence est un film américain réalisé par James Wan en 2007.
 Dead Silence est un album du groupe Billy Talent en 2012.